Hedin är en nedslagskrater på månen, nordväst om Riccioli kratern. Hedin har fått sitt namn efter den svenske upptäcktsresanden Sven Hedin.

Satellitkratrar

Se även 
Lista över månens kratrar

Källor 
 

Kratrar på månen